Francja:
 Buron – miejscowość
 Buron – rzeka, dopływ Allier

Niemcy:
 Buron – dawna nazwa miasta Kaufbeuren

Szwajcaria:
 Buron – rzeka, dopływ Lac de Neuchâtel
 Buron sur Aar – francuska nazwa gminy Büren an der Aare

Osoby:
 André Buron – niemiecki dziennikarz
 Robert Buron – francuski polityk

Zobacz też:
 Büron
 Yronde-et-Buron